Карл Самойлович Минскер  (14 июня 1929, Киев — 25 мая 2003, Уфа) — советский химик, академик АН РБ (1991), доктор химических наук (1967), профессор (1969), заслуженный деятель науки РСФСР (1987), БАССР (1977), изобретатель СССР (1973).

Биография 
Карл Самойлович Минскер родился 14 июня 1929 года в Киеве. В 1952 году окончил Московский институт тонкой химической технологии имени М. В. Ломоносова.

После окончания института работал младшим (1953—1959), старшим (1959—1964) научным сотрудником, заведующим лабораторией Дзержинского отраслевого научно-исследовательского, организатор и заведующий (1968—1991).
 
С 1991 по 2003 годы он профессор кафедры, заведующий проблемной лабораторией (1978—2003) Башкирского государственного университета; одновременно научный руководитель лаборатории Института химии БФАН СССР (1968—1983), академик-секретарь Отделения химии АН РБ (1999—2003).

Научные направления работы Минскера: техническая химия, химия высокомолекулярных соединений, нефтехимия.

Под руководством К Минскера были разработаны теория деструкции хлорсодержащих полимеров, множество высокоэффективных химикатов-добавок к полимерам и композиций для материалов и изделий; впервые описано явление модифицирования катализаторов Циглера-Натта электродными соединениями при полимеризации олефинов, разработана теория о механизме стереорегулирования при полимеризации олефинов и диенов на катализаторах Циглера-Натта; выявлены закономерности механизма катионной полимеризации олефинов; разработан новый раздел химической физики и теоретической технологии протекания быстрых процессов в турбулентных потоках, что позволило создать и внедрить в промышленное производство ряд энерго- и ресурсосберегающих высоко-производительных технологий на основе малогабаритных трубчатых турбулентных реакторов.

Он создал научную школу по химии и технологии полимеров. Среди его учеников 11 докторов и 54 кандидата наук.

Академик АН РБ (1991), он состоял в Отделении химии АН РБ

Труды 
Автор более 1100 научных работ, в том числе 16 монографий, 25 зарубежных патентов и более 300 авторских свидетельств и патентов РФ, в том числе:
 книга К. Минскер «Изобутилен и его полимеры». М.: Химия, 1986.
 Новые унифицированные энерго- и ресурсосберегающие высоко-производительные технологии повышенной экологической чистоты на основе трубчатых турбулентных реакторов. М.: ОАО «Нефтехим», 1996 (соавтор).
 Fast Liquid-Phase Processes in Turbulent Flows-Konin-klijke Brill No Leiden, The Netherlands.:VSP, 2004 (соавтор).
 Degradation and Stabilization of Polymers on The Base of Vinyl Chloride. Pergamon Press, 1988;
 Fast Polymerization Processes. Gordon and Breach Publ, 1995 (соавт.)

Литература 
 Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа: Башкирская энциклопедия, 1996.
 Сираева И. Н. Карл Самойлович Минскер (к 70-летию со дня рождения). Уфа: Гилем, 1999.
 Минскер К. С., Федосеева Г. Т. Деструкция и стабилизация поливинилхлорида — М.: Химия, 1979.
 Man of achievement. Cambridge (England): Internat. Biograth. Centre Publ. 1998.
 Who is Who in World. Nev Providence (USA): Marguis Publ. 1999.

Награды 
Карл Самойлович Минскер — лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2004), Государственной премии РТ в области науки и техники (2001), премии РАН имени академика В. А. Каргина (1999) — за цикл работ «Макрокинетика быстрых химических реакций в турбулентных потоках и её применение в промышленном синтезе полимеров».

Удостоен званий «Человек года 1994—1995 гг.» (Биографический институт США), «Международный человек года 1995—1996 гг.» (Кембридж, Великобритания), многократный лауреат ВДНХ СССР и ВВЦ.

В Уфе на доме № 1 по улице Заки Валиди открылась мемориальная доска профессору Карлу Самойловичу Минскеру.

Семья
Внучка — Марианна, ведущая на телеканалах РБК и RTVI

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия. — Уфа, 2006.
 Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа: Башкирская энциклопедия. 1996.

Ссылки 
 http://www.anrb.ru/blog/Item/1212/25
 http://encycl.bash-portal.ru/minsker.htm 
 http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Минскер_Карл_Самойлович